To je seznam teles NGC 1–1000 iz Novega splošnega kataloga (NGC). Astronomski katalog je sestavljen iz večinoma zvezdnih kopic, meglic in galaksij. Ostala telesa v katalogu se lahko najdejo na ostalih podstraneh seznama teles NGC.

Informacije o teh telesih so iz The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by J. L. E. Dreyer, ki je dostopno z uporabo servisa VizieR. Galaktični morfološki tipi in telesa, ki so člani Malega Magellanovega oblaka so iz  NASA/IPAC Extragalactic Database. Ostali podatki iz te tabele so iz Astronomske podatkovne baze SIMBAD, razen če je drugače določeno.

1–100

101–200

201–300

301–400

401–500

501–600

601–700

701–800

801–900

901–1000

Glej tudi
 Seznami astronomskih teles

Sklici 

 1
NGC telesa 0001-0999